Conley steht für:

 Conley (Automobilhersteller), US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Conley (Georgia), im Clayton County
 Conley (Kentucky), im Magoffin County
 Conley Township (Holt County, Nebraska)

Conley ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Conley (1946–2003), US-amerikanischer Sänger
 Bayless Conley (* 1955), US-amerikanischer Prediger
 Benjamin F. Conley (1815–1886), US-amerikanischer Politiker
 Brian Conley (* 1961), britischer Komiker
 Charles C. Conley (1933–1984), US-amerikanischer Mathematiker
 Dalton Conley (* 1969), US-amerikanischer Soziologe

 Darby Conley (* 1970), US-amerikanischer Cartoonist
 Darlene Conley (1934–2007), irisch-amerikanische Schauspielerin
 Earl Thomas Conley (1941–2019), US-amerikanischer Sänger
 Frankie Conley (1890–1952), US-amerikanischer Boxer
 Garrard Conley (* 1985), US-amerikanischer Autor
 Gene Conley (1930–2017), US-amerikanischer Baseball- und Basketballspieler
 Lyda Conley (1869–1946), US-amerikanische Juristin

 James Douglas Conley (* 1955), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Lincoln
 Jason Conley (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joe Conley (1928–2013), US-amerikanischer Schauspieler

 Phil Conley (1934–2014) US-amerikanischer Speerwerfer
 Renié Conley (1901–1992), US-amerikanische Kostümdesignerin
 Robert Conley (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robert J. Conley (1940–2014), US-amerikanischer Schriftsteller aus dem Cherokee Stamm
 Sharon Conley (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Conle